

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 4 
 Kazimierzewo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. golubsko-dobrzyńskim, w gminie Zbójno
 Kazimierzewo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. nakielskim, w gminie Kcynia 
 Kazimierzewo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. toruńskim, w gminie Obrowo
 Kazimierzewo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Wierzbinek